Формула-1 1952 року — 3-й сезон Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, який проводиться під егідою FIA. Сезон 1952 року був найдовшим в історії перегонів Формули-1 і складається з 8 етапу. Розпочався 18 травня в Швейцарії та закінчився 7 вересня в Італії.

Передісторія

Календар сезону 
У 1952 році проведено 8 Гран-прі.

Чемпіонат

Гран Прі Швейцарії

Індіанаполіс

Гран Прі Бельгії

Гран-Прі Франції

Гран Прі Великої Британії

Гран-Прі Німеччини

Гран-Прі Нідерландів

Гран Прі Італії

Результати та положення в заліках

Гран-прі

Пілоти

Команди та пілоти 

* Автомобіль увійшов лише у гонку Індіанаполіс 500 / англ. Car entered only in the Indianapolis 500 race

Примітки

Джерела 

Спортивні події 1952